Натуральне число 1482
 1482 рік до нашої ери
 1482 рік нашої ери